Üçok steht für:
 eine Untergruppe des Stamms der Oghusen, siehe Oghusen#Die Üçok
 Bahriye Üçok, türkische Theologin, Politikerin, Autorin, Kolumnistin und Frauenrechtlerin
 Üçok SK, ein ehemaliger türkische Sportverein aus Izmir, der 1937 aus dem Zusammenschluss der Vereine Altay Izmir, Altınordu Izmir und Bucaspor zwei Jahre existierte und dann wieder in die vorherigen Vereine aufgelöst wurde.